Le Sonnet 88 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : VVHen thou ſhalt be diſpode to ſet me light,
And place my merrit in the eie of skorne,
Vpon thy ſide,againſt my ſelfe ile fight,
And proue thee virtuous,though thou art forſworne:
With mine owne weakeneſſe being beſt acquainted,
Vpon thy part I can ſet downe a ſtory
Of faults conceald,wherein I am attainted :
That thou in looſing me,ſhall win much glory:
And I by this wil be a gainer too,
For bending all my louing thoughts on thee,
The iniuries that to my ſelfe I doe,
Doing thee vantage,duble vantage me.
   Such is my loue,to thee I ſo belong,
   That for thy right,my ſelfe will beare all wrong.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

088